Deschwanden oder von Deschwanden ist der Familienname folgender Personen:

 Alfons von Deschwanden (1922–2015), deutscher Unternehmer und Judenretter
 Anton von Deschwanden (1877–1960), Schweizer Politiker 
 Arnold Deschwanden (1847–1905), Schweizer Politiker
 Gregor Deschwanden (* 1991), Schweizer Skispringer
 Johann Melchior Zürcher-Deschwanden (1821–1902), Schweizer Arzt und Missionar
 Joseph Wolfgang von Deschwanden (1819–1866), Schweizer Maschinenbauer und Mathematiker, Direktor des Eidgenössischen Polytechnikums
 Lukas von Deschwanden (* 1989), Schweizer Handballspieler
 Marie von Deschwanden (1830–1890), Schweizer Lehrerin, Wohltäterin und Schulgründerin
 Melchior Paul von Deschwanden (1811–1881), Schweizer Künstler des Nazarenerstils
 Theodor von Deschwanden (1826–1861), Schweizer Historien- und Genremaler
 Werner Deschwanden (1888–1961), Schweizer Politiker
 Yvonne von Deschwanden (* 1954), Schweizer Politikerin (FDP)